Název Oprechtice má více sídel:
 Oprechtice (Zahořany), část obce Zahořany v okrese Domažlice
 Oprechtice (Paskov), část obce Paskov v okrese Frýdek-Místek